Хохлатый настоящий печник () — вид птиц из семейства печниковых. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Обитают в Боливии, Парагвае и Аргентине.

Описание 
Длина тела 14—15 см, вес 26—29 г. Небольшие печники с явно выраженным хохлом. Клюв короче, чем у других представителей рода Furnarius. У взрослых особей имеется незаметная бледная «бровь» (supercilium).

Биология 
Питаются членистоногими, пищу ищут поодиночке или парами. Миграций не совершают. Предполагается, что представители вида моногамны.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/crested-hornero-furnarius-cristatus

Печниковые
Животные, описанные в 1888 году
Птицы Южной Америки